Karmelkirche steht für:

 Karmelitenkirche, Ordenskirche der Karmeliten
 Karmelitinnenkirche, Ordenskirche der Karmelitinnen
 Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche, allgemein eine Kirche mit dem Patrozinium Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel (16. Juli)

Siehe auch:

 Maria vom Berg Karmel – auch zu Sprachvarianten